Newport es el nombre de varias localidades en Ohio, EE. UU.:

 Newport (condado de Madison, Ohio)
 Newport (condado de Shelby, Ohio)
 Newport (condado de Tuscarawas, Ohio)
 Newport (condado de Washington, Ohio)